Canaveri peut faire référence à :

Patronymes 
 Francesco Canaveri, parfois francisé en François Canaveri (1754-1836), médecin et professeur de médecine italien.
 Giovanni Battista Canaveri parfois francisé en Jean-Baptiste Canaveri (1753-1811), prélat sarde, évêque de Verceil et de Bielle.
 Gaufridus de Canaveris, né au , sénéchal dans la ville de Toulouse.
 Giovanni Domenico Canaveri devenu après sa naturalisation Juan Canaveris (1748-1822), notaire piémontais et fonctionnaire.

 , aviateur italien.
  (1893–1966), footballeur uruguayien.
  (1891-1950s), dirigeant en football et politicien argentin.
  (1855–1900s), politicien argentin.
  (1787–1830), militaire argentin.
  (1854–1939), militaire argentin.